Skimming (vom englischen skim für „absahnen“, „abschäumen“, „abschöpfen“ oder „auslesen“) bezeichnet:
 eine Preisstrategie, genannt Abschöpfungsstrategie (englisch skimming pricing)
 eine Art des Ausspähens von Bank- oder Kreditkartendaten, siehe Skimming (Betrug)
 eine Lesestrategie („überfliegendes Lesen“)
 umgangssprachlich bzw. im englischen Sprachraum auch das Skimboarden

Siehe auch:
 Skim (Comic), kanadischer Comic von Mariko und  Jillian Tamaki